Григо́рий Бело́в:
 Белов, Григорий Акинфович (1895—1965) — советский актёр, народный артист СССР.
 Белов, Григорий Андреевич (1901—1994) — советский генерал-лейтенант, Герой Советского Союза.
 Белов, Григорий Дмитриевич (1898—1979) — советский археолог.